403563 Ledbetter – asteroide
Ledbetter – census-designated place del Kentucky, Stati Uniti d'America
Ledbetter – comunità non incorporata del Texas, Stati Uniti d'America